Sebú hace referencia a:
el lago de Sebú, Filipinas;
la localidad de Sebú, Filipinas;
el río Sebú, Marruecos.